Olha pra Mim (canção)
Olha pra Mim (álbum de Luciana Mello)
Olha pra Mim (álbum de Léa Mendonça)
Olha pra Mim (álbum de Toque no Altar)

Desambiguação